Pipke ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Pipke (* 1956), deutscher Fernseh-Journalist
 Klaus Pipke (* 1964), Bürgermeister von Hennef (Sieg)